

Persone 
 Lenah Higbee – infermiera statunitense
 Mahlon Higbee – giocatore di baseball statunitense

Altro 
 Higbee – comune della contea di Randolph, nel Missouri
 Higbee's – ex grande magazzino di Cleveland, in Ohio
 USS Higbee – cacciatorpediniere costruito dalla Bath Iron Works